Daniel Zuloaga – ceramista e pittore spagnolo
 Elisa Elvira Zuloaga – pittrice e incisoria venezuelana
 Eusebio Zuloaga – armaiolo spagnolo
 Félix María Zuloaga – politico e generale messicano
 Ignacio Zuloaga – pittore spagnolo
 Matías Zuloaga – fondista spagnolo
 Ricardo Zuloaga – ingegnere e uomo d'affari venezuelano
 Victoria Zuloaga – hockeista su prato argentina

Pagine correlate 
 Zuluaga